Xinyi Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinyi Shi (härad i Kina, Jiangsu), 
 Xinyi Shi (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar